Croci ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Croci-Torti (1922–2013), Schweizer Radrennfahrer
 Franco Croci (1930–2021), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Kurienbischof
 Giambattista Croci (* 1965), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Julian Croci (* 1995), Schweizer Politiker (Grüne)
 Mattia Croci-Torti (* 1982), Schweizer Fußballspieler